Brian Joshua Cook (n. 1980), cestista statunitense
 Brian Cook (n. 1992), pallavolista statunitense
 Brian Cook (n. 1985), attore canadese